Erwin Vetter, arbitre de football est-allemand (1922-2007)
 Erwin Vetter, homme politique allemand né à Mannheim en 1937